Lake Sumner, Novi Meksiko
Državni park Sumner Lake, SAD
Lake Sumner (Novi Zeland)
Šumski park Lake Sumner, Novi Zeland